GOP steht als Abkürzung für:
 Gap opening penalty, Kosten für das Beginnen einer Lücke, siehe Gap (Bioinformatik)
 Gebührenordnungsposition, siehe Einheitlicher Bewertungsmaßstab
 Gebührenordnung für Psychologische Psychotherapeuten und Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten
 Georgspalast, siehe GOP Varieté-Theater Hannover
 Górnośląski Okręg Przemysłowy, siehe Oberschlesisches Industriegebiet
 Grand Old Party in den Vereinigten Staaten, siehe Republikanische Partei
 Graphenorientierte Programmierung, Methode der Softwareentwicklung
 Graphics Output Protocol, Methode der Grafik-Ausgabe beim Boot-Prozess, Bestandteil von Unified Extensible Firmware Interface (UEFI)
 Gross Operating Profit, siehe Betriebsergebnis
 Grundlagen- und Orientierungsprüfung, Eignungsprüfung in bestimmten Studiengängen
 Grundsätze ordnungsgemäßer Planung, Richtlinien des Bundesverbandes Deutscher Unternehmensberater
 Grünordnungsplan, Art der Landschaftsplanung
 Group of Personalities, EU-Interessenvertreter für Militärtechnik, siehe Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien #Die Group of Personalities

GoP steht für:
 Group of Pictures, Reihe untereinander abhängig kodierter Bilder bei der Videokompression, siehe Bildergruppe

GÖP steht für:
 Gesellschaft für ökologische Planung, gemeinnütziger Naturschutzverein in Hamburg

Abkürzung